Ranasinghe est un prénom et un nom de famille srilankais.

Prénom 
 Ranasinghe Premadasa (1924-1993), président du Sri Lanka.

Patronyme 

 Anne Ranasinghe (1925-2016), poète sri-lankaise de langue anglaise et d'origine juive-allemande ;
 Anura Ranasinghe (1956-1998), joueur de cricket srilankais ;
 Hemal Ranasinghe, mannequin, danseuse et actrice srilankaise ;
 Keerthi Ranasinghe, joueur de cricket srilankais ;
 Oliver Ranasinghe, officier supérieur srilankais ;
 Oshadi Ranasinghe (1986-), joueur de cricket srilankais ;
 Parinda Ranasinghe, juge srilankais ;
 Roshan Ranasinghe, homme politique srilankais ;
 Sumeda Ranasinghe (1991-), athlète srilankais, spécialiste du lancer de javelot ;
 Tony Ranasinghe (1937-2015), acteur srilankais ;
 Thiwanka Ranasinghe (1992-), boxeur srilankais.

Patronyme srilankais